Nightingale – wyspa na południowym Atlantyku.
 Florence Nightingale – przełożona pielęgniarek angielskich podczas wojny krymskiej
 Nightingale – szwedzki zespół rockowy
 Nightingale – piosenka zespołu Eagles z pierwszej płyty – Eagles
 Nightingale – wiersz angielskiego poety romantycznego Samuela Taylora Coleridge’a
 Nightingale – program komputerowy